Porte de Paris (Rijsel) - stadspoort van Rijssel
 Porte de Paris (Cambrai) - stadspoort van Cambrai
 Porte de Paris (Moulins) - stadspoort van Moulins
 Saint-Denis - Porte de Paris (metrostation) - metrostation in Saint-Denis , agglomeratie Parijs
 Porte-de-Paris Cemetery - begraafplaats bij Cambrai, Frankrijk
 Portes de Paris - verkeersknooppunten aan de Boulevard Périphérique in Parijs